Hvozdnice est un toponyme qui peut désigner :

Hvozdnice, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Hvozdnice, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie